Ово је списак Великих везира Османског царства.

Спољашње везе 
 Турски државни архив (1281—1406) 
 Турски државни архив (1413—1616) 
 Турски државни архив (1616—1689) 
 Турски државни архив (1691—1807) 
 Турски државни архив (1807—1876) 
 Турски државни архив (1876—1922) 
 Regnal Chronologies: Full list of Ottoman Grand Viziers 
 Турк Тарихи: Потпунији списак Великих везира Османског царства